It's Christmas Time –  singolo degli Status Quo del 2008
It's Christmas Time – album dei Cascada del 2012